Joana de Portugal, Rainha de Castela (1439–1475) — esposa de Henrique IV de Castela, o Impotente e mãe de Joana, a Beltraneja
 Joana de Trastâmara (1462–1530) — conhecida como a Beltraneja, rainha de Castela e esposa do rei Afonso V de Portugal
 Joana, Princesa de Portugal (1452–1490) — mais conhecida por Santa Joana Princesa, filha de Afonso V de Portugal, que acabou a vida num mosteiro de Aveiro e foi beatificada como Santa Joana de Portugal
 Joana, Princesa da Beira (1636–1653) — filha de João IV de Portugal

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos